ОМК:

 Объединённая металлургическая компания.
 Останкинский молочный комбинат.